Martin Rauch (né le  à Berne en Suisse) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons en Ligue nationale B avec le CP Berne, il fête la promotion en Ligue nationale A avec le club bernois, où il reste jusqu’au terme de la saison 1999-2000. Il rejoint ensuite le HC Fribourg-Gottéron pour deux saisons, avant de jouer avec le HC Ambrì-Piotta. Deux saisons plus tard, il quitte la première division suisse pour s’engager avec le HC Bienne en Ligue nationale B. Il n’y reste qu’une saison. Il joue ensuite avec le HC Olten puis avec le HC Ajoie, où il met un terme à sa carrière professionnelle, en 2011, à 45 ans, après  de Ligue nationale et 116 sélections en équipe nationale suisse.

Il rejoint la première équipe de son club formateur, le , en quatrième division suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1982-1983 || CP Berne || LNB || || || || || || || || || ||
|- 
|1983-1984 || CP Berne || LNB || || || || || || || || || ||
|- 
|1984-1985 || CP Berne || LNB  || || || || || || || || || ||
|- 
|1985-1986 || CP Berne || LNB ||36||5||6||11||14||5||0||1||1||2
|- 
|1986-1987 || CP Berne || LNA ||36||0||3||3||17||-||-||-||-||-
|-
|1987-1988 || CP Berne || LNA ||36||2||6||8||16||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989 || CP Berne || LNA ||36||7||5||12||30||11||4||5||9||6
|-
|1989-1990 || CP Berne || LNA ||36||2||11||13||24||11||0||3||3||12
|- 
|1990-1991 || CP Berne || LNA ||36||1||10||11||34||10||1||1||2||10
|-
|1991-1992 || CP Berne || LNA ||34||0||10||10||50||11||0||4||4||12
|-
|1992-1993 || CP Berne || LNA ||36||2||7||9||58||5||0||0||0||14
|-
|1993-1994 || CP Berne || LNA ||36||5||13||18||24||5||2||2||4||10
|- 
|1994-1995 || CP Berne || LNA ||35||5||15||20||30||6||0||2||2||4
|-
|1995-1996 || CP Berne || LNA ||35||2||5||7||28||11||0||1||1||8
|-
|1996-1997 || CP Berne || LNA ||45||2||3||5||55||13||0||4||4||10
|-
|1997-1998 || CP Berne || LNA ||40||4||15||19||32||7||0||3||3||2
|-  
|1998-1999 || CP Berne || LNA ||45||3||7||10||58||6||0||1||1||6
|-
|1999-2000 || CP Berne || LNA ||45||2||5||7||38||5||1||0||1||20
|-
|2000-2001 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44||2||4||6||30||5||0||1||1||4
|-  
|2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44||1||2||3||30||5||0||0||0||2
|-
|2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||44||0||1||1||20||4||0||0||0||4
|-  
|2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||48||2||6||8||24||7||0||0||0||2
|-
|2004-2005 || HC Bienne || LNB ||31||2||10||12||20||12||0||5||5||6
|-
|2005-2006 || HC Olten || LNB ||43||0||18||18||44||5||0||0||0||2
|-
|2006-2007 || HC Olten || LNB ||39||1||4||5||40||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007|| HC Ajoie || LNB ||2||0||0||0||0||6||1||1||2||2
|-
|2007-2008 || HC Ajoie || LNB ||49||0||12||12||46||14||0||1||1||20
|-
|2008-2009 || HC Ajoie || LNB ||41||2||7||9||52||10||1||2||3||0
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB ||45||1||2||3||24||7||0||2||2||4
|-
|2010-2011 || HC Ajoie || LNB ||44||0||6||6||97||7||0||0||0||4
|-
|2011-2012 ||  ||  ||18||3||6||9||8||8||2||0||2||6
|-
|2012-2013 || EHC Rot-Blau ||  ligue ||17||2||4||6||34||8||0||4||4||6
|-
|2013-2014 || EHC Rot-Blau ||  ligue ||17 || 4 || 1 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || EHC Rot-Blau ||  ligue ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 

|711||42||128||170||598||122||8||7||35||128

|330||11||65||76||337||66||2||13||15||40

|1991|| Suisse||CM||10||0||3||3||8||
|-
|1993|| Suisse||CM||7||0||2||2||2||
|-
|1994|| Suisse||CM B||7||1||3||4||2||Promotion
|-
|1996-1997||CP Berne||EHL||6||0||1||1||31|| du groupe D
|-
|1997|| Suisse||CM B||7||0||1||1||4||
|-
|1997-1998||CP Berne||EHL||6||0||1||1||31|| du groupe C
|-
|1998|| Suisse||CM||9||0||0||0||4||

Trophées et distinctions

LNA 
 Il remporte le championnat avec le CP Berne en 1988-1989, 1990-1991, 1991-1992 et 1996-1997.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en juin 1965
Naissance à Berne
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ajoie
Défenseur de hockey sur glace